Касота (город, Миннесота)
 Касота (тауншип, Миннесота)